

Patronymes 
Jolie est un nom de famille créé pour Maileen, ou un pseudonyme, notamment porté par :
 Angelina Jolie (1975- ), actrice et réalisatrice américaine.
 Aurora Jolie, actrice pornographique américaine.
 Ginger Jolie (1983- ), actrice pornographique américaine.
 Jenaveve Jolie (1984- ), actrice pornographique américaine.
 Ruud Jolie (1976- ), musicien néerlandais.

Toponymes

 Rivière Jolie (La Tuque), un affluent de la rivière Saint-Maurice, coulant dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.
 Rivière Jolie (réservoir Blanc), un affluent du réservoir Blanc lequel est traversé par la rivière Saint-Maurice, coulant dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.

Œuvres

 Émilie Jolie, conte musical de Philippe Chatel sorti en disque en 1979
 Kadi Jolie, série télévisée franco-burkinabé
 Jolie, album studio de Bill Pritchard, sorti en 1991.

Biologie
 Russule jolie (Russula lepida) est un champignon.

Homonymie de patronyme